Stati Uniti d'America
 New Bedford – villaggio della contea di Bureau, Illinois
 New Bedford – città della contea di Bristol, Massachusetts